ДП-64 «Непрядва» — советский ручной двуствольный противодиверсионный гранатомёт. Разработан специалистами НПО «Базальт» для защиты морских объектов (гидротехнических сооружений, морских платформ, кораблей на внешних рейдах и открытых якорных стоянках) от нападений боевых пловцов.

История 
В 1981 году ЦКИБ СОО приступило к разработке после получения задания на проведение научно-исследовательских работ. Создание к весне 1983 году макетных образцов гранатометов двух калибров: 45 мм для стрельбы на дальность до 400 метров и 50 мм для стрельбы на дальность до 1500 метров. В июне 1983 года проведение испытаний в Севастополе. Государственные испытания выбранного варианта гранатомета (45 мм.) были начаты в октябре 1988 года. 4 марта 1990 года гранатомет «Непрядва» был принят на вооружение ВМФ.
Впервые был продемонстрирован потенциальным покупателям на международной выставке вооружений в 1993 году.

Конструкция 
Перезарядка осуществляется вручную. Предохранитель механический, расположен перед спусковой скобой; прицел открытый секционный, с шагом шкалы 50 метров. Номенклатура боеприпасов включает два типа выстрелов: световой СГ-45 и фугасной ФГ-45.
Вес гранатомёта — 10 кг. Радиус зоны поражения акустической волной гранаты ФГ-45 под водой 14 м. Регулируемая глубина срабатывания гранаты от 0 до 40 м.
В СГ-45 используется механический взрыватель контактного типа, который срабатывает от удара о поверхность воды. Пиротехнический факел из СГ-45 горит на поверхности воды даже в условиях шторма. Прицел гранатомета позволяет стрелку вести огонь как с закрытых позиций по навесной траектории, так и прямой наводкой.

Тактика 
Гранатомет ДП-64 «Непрядва» предназначен для вооружения корабельных подразделений морской пехоты, экипажей корабельно-катерного состава, некоторых частей ФСО, корабельно-катерного состава морской охраны пограничной службы ФСБ и отрядов ПДСС (противодиверсионных сил и средств).

Гранатомет ДП-64 в случае атаки со стороны моря заряжается в один из стволов сигнальной гранатой СГ-45, которая используется для обозначения места цели на водной поверхности. Граната всплывает и горит красным факелом, по которому ведётся стрельба фугасными боеприпасами ФГ-45 из другого ствола. Факел сигнальной гранаты горит в течение 50 секунд. Периодически цель обозначается дополнительными пусками сигнальных гранат.

См. также 
 Список гранатомётов

Примечания

Ссылки 
 Описание гранатомёта на сайте производителя 
 
 Сюжет телеканала РИА Новости «Российский ответ сомалийским пиратам. Гранатомет ДП-64» 

Гранатомёты России
Многоствольное оружие
Появились в 1989 году в СССР